Резня в Коте (Котская бойня, ) — дворцовый переворот в Непале 14 сентября 1846 года, в ходе которого тогдашний придворный военачальник, каджи Джанг Бахадур Кунвар и его братья убили в оружейной палате («Кот») дворца Хануман Дхоки в Катманду не менее 30—40 гражданских, представителей знати, военных офицеров и дворцовой стражи, включая премьер-министра Непала и родственника короля Чаутарью Фатех Джунг Шаха и других высокопоставленных министров и армейских генералов.

Собрание в Коте было созвано королевой  в ответ на убийство её фаворита Гагана Сингха Бхандари. Встреча вылилась в беспорядочную резню представителей ведущих феодальных семейств страны, в ходе которой братья Джанг и их сторонники, опираясь на поддержку армии и английской Ост-Индийской компании, устранили конкурентов в борьбе за контроль над Непалом. Эта резня привела к потере власти такими политическими кланами, как Чаутарья, Панде, Тапа и Басньят, а также королём Раджендрой Бикрам Шахом и королевой (махарани) Раджьей Лакшмидеви — и, в конечном итоге, к приходу к власти на должности премьер-министра (шри тин махарадж) Джан Бахадура, установившем в Непале автократию основанной им династии Рана.

Предпосылки 
Поводом для бойни стала межклановая усобица — наследник престола Сурендра снискал сомнительную славу тем, что утешения ради бросал служанок в пруд и привязывал к ногам слонов слуг, поэтому партия, группировавшаяся вокруг энергичной младшей королевы Лакшмидеви, собиралась возвести на престол её сына. Занятые междоусобной борьбой аристократы не смогли своевременно объединиться и оказать эффективное сопротивление новому претенденту на власть — молодому и амбициозному генералу Джангу Бахадуру (настоящее имя Бир Нарсингх Кунвар) из незнатного служилого рода Кунвар. В своём стремлении к власти он использовал недовольство мелких джагирдаров и общинной верхушки, составлявших костяк армии, ущемлением их интересов аристократией и частыми перетасовками в дарбаре. 17 мая 1845 года по приказу Джанг Бахадура было организовано убийство премьер-министра Матабар Сингха Тхапы.

На пике нестабильности в непальской политике в сентябре 1845 года было сформировано коалиционное министерство, которое возглавил Фатех Джанг Чаутарья, но реальная власть была в руках генерала Гаган Сингха Хаваса, контролировавшего семь армейских полков (в противовес трём под контролем премьер-министра — столько же было под началом Джанг Бахадура Кунвара). Гаган Сингх Бхандари считался фаворитом махарани Раджьи Лакшмидеви — поскольку король был психически неспособен править, именно его супруга занималась государственными делами от его имени, и в этом качестве регулярно беседовала с генералом.

Гаган Сингх Бхандари был найден мёртвым на балконе своего дворца ночью 16 сентября 1846 года — он был убит во время богослужения в своей молитвенной комнате. В ответ королева приказала Бахадуру, который оказался наготове со своими полками, немедленно собрать всю военную и административную верхушку столицы во дворе дворцовой оружейной палаты. Следуя приказу королевы, Джанг Бахадур приказал своим людям впускать людей внутрь арсенала Кот, но не выпускать их без приказа сверху.

Ход событий 
Придворные поспешили к Коту, как только услышали приказ королевы. Многие из них были безоружны, имея при себе только меч, так как откликнулись на королевский призыв немедленно; у других большую часть оружия отобрали войска, выделенные Джангом Бахадуром. Королева Лакшми Деви и король Раджендра Бикрам Шах также присутствовали в Коте.

Почти в полночь большинство придворных собралось во дворце, преисполненные страхов и подозрений. Генерал Абхиман Сингх Рана Магар говорил о возможности резни с также находящимся здесь вместе со своей супругой Лакшмидеви королём. Присутствие последнего успокоило некоторых присутствующих.

Джанг Бахадур отправил своего младшего брата Бам Бахадура доставить задерживающегося премьер-министра Чаутарью Фатех Джанг Шаха. Тем временем между представителями феодальных родов накалялись страсти. В своей эмоциональной речи королева публично обвинила в совершённом преступлении лидера одной из аристократических фракций, каджи Бир Кешара Панде, и потребовала от Абхимана Сингха Рана Магара казнить его. Однако военачальник заколебался, а король также призвал наказать виновных только после надлежащего расследования дела, заявил, что ему нужно обсудить этот вопрос с премьер-министром, и ушёл, отправившись сперва в британскую резиденцию, где ему в такой поздний час отказали в аудиенции, а затем в дворец Нараянхити, где пообщался с премьер-министром наедине. При этом либо король Раджендра не захотел раскрывать всей информации, либо Фатех Джанг не понял сути происходящего, но в Кот первый министр отправился с простой охраной.

Когда он прибыл к арсеналу, окружённому войсками Джанг Бахадура, напряжение там продолжало нарастать. Видя высокую вероятность кровопролития, Джанг Бахадур и Фатех Джанг решили успокоить королеву и отправились на её поиски, а Абхиман Сингх Рана Магар — двинуть свои полки в Кот, но его отказались выпустить из здания. Попытавшись вырваться наружу, Абхиман Сингх был убит.

Паника спровоцировала кровопролитие, и в ход пошли ножи и мечи собравшихся. Многие представители семейств Тапа, Панде и Басньят погибли, в том числе премьер-министр Фатех Джанг, Хадга Бикрам Шах и Далбханджан Панде. «Случайному» свидетелю Джанг Бахадуру с верными ему войсками осталось только завершить кровавое побоище, когда значительная часть верхушки непальского дворянства была истреблена собственными же руками — он легко воспользовался ситуацией, чтобы устранить своих соперников. Впрочем, официальная версия, по которой Джанг Бахадур лишь покарал оставшихся в живых смертью за убийства, подвергалась сомнению — он вполне мог учинить бойню с самого начала руками своих воинов. В результате резни были убиты, по разным данным, порядка 30—40 либо 55 (по официальному списку) представителей влиятельных родов, а также их слуги — общее количество убитых оценивается в сотню человек.

Последствия 
На следующий же день после резни Джанг Бахадур был назначен королевой премьер-министром и главнокомандующим, взяв себе новое фамильное имя — Рана. В стране вплоть до революции 1951 года и установилось авторитарное правление махараджей из династии Рана, высшие посты стали наследственной монопольной привилегией её представителей, король оставался лишь номинальным главой государства, а сам Непал де-факто стал британским протекторатом.

Королева, способствовавшая подъему основателя этой «премьерской» династии, и король, пытавшийся отсидеть кровопролитие в английской резиденции, куда его, правда, не пустили, были «щедро вознаграждены»: Лакшмидеви обвинили в заговоре против Рана, чету монархов выслали из Непала, а короля в итоге заставили отречься от престола.

По официальному обвинению, махарани Лакшмидеви сговорилась с представителями одной из последних ведущих дворянских семей, Басньят, устранить Джанг Бахадура, чувствуя, что он представляет угрозу её власти. Однако главари «Басньятского заговора» были выданы, схвачены и казнены в Бхандархал-Парве по обвинению в организации покушении на нового первого министра. Собрание высокопоставленных лиц, заполненное сторонниками Раны, признало королеву виновной в соучастии в заговоре, лишило её полномочий и отправило в изгнание в индийский город Варанаси вместе с королём Раджендрой.

Поговаривали, что король начал планировать свое возвращение из Индии, так что Джанг Бахадур Рана 12 мая 1847 года сообщил войскам о деятельности изгнанного короля, объявил о его свержении и возвёл на престол сына Раджендры как Сурендру Бикрам Шаха. Низложенный король был схвачен в том же году в тераях и доставлен в плен в Бхадгаон, где провёл остаток жизни под домашним арестом.

См. также 
 Убийство королевской семьи в Непале — расстрел в 2001 году наследным принцем Дипендрой нескольких представителей королевской семьи, включая своих родителей — короля Бирендру и королеву Айшварию. Антимонархическая оппозиция, в частности маоистские повстанцы, назвала эти события «второй Котской резнёй», сравнивая пришедшего в итоге к власти короля Гьянендру с Джанг Бахадур Раной

Примечания 

История Непала
Массовые убийства в Непале
Государственные перевороты
Сентябрь 1846 года
Конфликты 1846 года